Østby hat mehrere Bedeutungen:

 Østby (Norddjurs), ein dänischer Ort in der Kommune Norddjurs auf der Halbinsel Djursland in der Region Midtjylland
 Østby (Trysil), ein norwegischer Ort in der Kommune Trysil in der Fylke Hedmark.
 Østby (Tydal), ein norwegischer Ort in der Kommune Tydal in der Fylke Sør-Trøndelag

Østby oder Ostby ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Christine Østby (* 1958), norwegische Journalistin und Schriftstellerin
 Anita Østby (* 1972), norwegische Politikerin
 Birger Nygaard-Østby (1904–1977), norwegischer Dentist und Hochschullehrer
 Byron C. Ostby (1924–2003), US-amerikanischer Politiker und Rechtsanwalt
 David Østby (* 1935), norwegischer Theologe und Prediger
 Eben Fiske Ostby (* 1955), US-amerikanischer Software-Entwickler und Trickfilm-Animator
 Einar Østby (1935–2022), norwegischer Skilangläufer
 Engelhart Cornelius Østby (1847–1912), norwegisch-US-amerikanischer Geschäftsmann
 Erik Østby (* 1945), norwegischer Hochschullehrer und Archäologe
 Hawk Ostby (* 1966), norwegisch-US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Helene Ragnhild Østby (1889–1978), norwegisch-US-amerikanische Unternehmerin
 Hilde Østby (* 1975 in Oslo), norwegische Schriftstellerin
 Jan Østby (1902–1986), norwegischer Lehrer und Kinderbuchautor
 Jannike Irene Østby (* 1978), norwegische Skilangläuferin
 Jens Østby (* 1919), norwegischer Skispringer
 Johan Østby (1924–2005), norwegischer Politiker
 Jon Birger Østby (* 1945), norwegischer Museumsdirektor und Bauingenieur
 Klaus Østby (1865–1945), norwegischer Komponist, Musiker und Militärkapellmeister
 Knut Østby (1922–2010), norwegischer Kanute
 Kristian Østby (1900–1981), norwegischer Marineflieger
 Nils Østby (* 1947), norwegischer Musiker
 Lars Østby (* 1944), norwegischer Demograf
 Leif Østby (1906–1988), norwegischer Kunsthistoriker
 Ole Bjarne Østby (* 1951), norwegischer Politiker
 Rebekka Østby (* 1973), norwegische Journalistin und Redakteurin
 Tore Østby (* 1972), norwegischer Musiker, Gitarrist, Produzent und Songwriter

Siehe auch:
 Nygaard-Østby